Ири́на Алекса́ндровна Шишо́ва (5 декабря 1927, Ленинград — 4 марта 2010, ) — советский и российский антиковед-эллинист. Доктор исторических наук (1989), сотрудник Санкт-Петербургского филиала Ин-та русской истории РАН.

Биография 
Окончила исторический факультет ЛГУ, специализировалась по кафедре истории древней Греции и Рима, там же прошла аспирантуру, ученица А. И. Доватура и К. М. Колобовой. В 1953 году защитила кандидатскую диссертацию «Торговая политика Афин в IV в. до н. э.», в 1989 году — докторскую диссертацию «Древнегреческое законодательство и становление античного рабства» (издана в 1991 г. в виде монографии «Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции»).

С 1957 года до выхода на пенсию сотрудница ЛОИИ АН СССР.

Была замужем за специалистом по истории Римской республики Б. П. Селецким (1922—1991).

Избранные научные труды

Монографии 
 Каллистов Д. П., Нейхардт А. А., Шифман И. Ш., Шишова И. А. Рабство на периферии античного мира. Л., 1968.
 Народы нашей страны в истории Геродота. Тексты. Перевод. Комментарий / Под ред. А. И. Доватура, Д. П. Каллистова и И. А. Шишовой. М., 1982.
 Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. Л., 1991.

Статьи 
 Шишова И.А. Античная традиция о Дримаке // Античное общество. Труды конференции по изучению античности. М., 1967. С. 85—91.
 Шишова И.А. Реформы Филолая // Вестник древней истории. 1970. № 4. С. 64—72.
 Шишова И.А. О статусе пенестов // Вестник древней истории. 1975. № 3. C. 39—57.
 Шишова И.А. О достоверности географических сведений в скифском рассказе Геродота // Летописи и хроники, 1980. М., 1981. С. 14—26.
 Шишова И.А. Представления об Океане у античных авторов // Вестник древней истории. 1982. № 3. С. 114—126.
 Шишова И.А. Аристотель о раннегреческом полисе // Проблемы античного источниковедения. М.; Л., 1986. С. 133—141.
 Голубцова Е. С., Кнабе Г. С., Маринович Л. П., Маяк И. Л., Свенцицкая И. С., Фролов Э. Д., Шишова И. А. Проблемы методологии изучения античного мира // Вестник древней истории. 1994. № 1. С. 33—44.

Примечания

Ссылки 
 Памяти Ирины Александровны Шишовой (1927—2010)
 http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2010/34.pdf

Антиковеды СССР
Антиковеды России
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Эллинисты
Женщины-антиковеды